Kalus – tkanka roślinna powstająca w miejscu zranienia rośliny

Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Kalus – polski aktor, artysta kabaretowy
 Erwin Kalus – polski łyżwiarz figurowy i kolarz, żołnierz
 Marek Kalus – czeski hokeista
 Petr Kalus – czeski hokeista
 Ryszard Kalus – polski śpiewak operowy
 Stanisława Kalus – polska prawnik
 Stefania Kalus – polska łyżwiarka figurowa i lekkoatletka